Hodges kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hodges (Alabama)
Hodges (South Carolina)

Personen
Charles Howard Hodges, Brits kunstschilder die actief was in Nederland
Wilfrid Hodges, Brits wiskundige
Johnny Hodges, Amerikaans altsaxofonist
Courtney Hodges, Amerikaans officier